Барабанная перепонка () — тонкая, непроницаемая для воздуха и жидкости мембрана, разделяющая наружное и среднее ухо. Служит для передачи звуковых колебаний во внутреннее ухо, а также препятствует попаданию в барабанную полость инородных тел.

Имеется у наземных позвоночных (за исключением хвостатых и безногих земноводных, роющих змей). У людей расположена в глубине наружного слухового прохода.

Иннервируется ветвями барабанного нерва, который в свою очередь является ветвью языкоглоточного.

Характеристики 

Барабанная перепонка человека имеет следующие характеристики:
 Форма. У взрослых — овальная, у детей — круглая.
 Размеры. Длинный диаметр барабанной перепонки взрослого равен 9,5—10 мм, короткий — 8,5—9 мм.
 Толщина: 0,1 мм.
 Цвет: перламутровый или жемчужно-серый со слабым блеском.
 Положение. За счёт различной длины стенок слухового прохода передненижний участок барабанной перепонки расположен глубже, чем задневерхний. Из-за этого между барабанной перепонкой и стенками слухового прохода в передненижнем отделе образуется острый угол приблизительно в 27°, а в задневерхнем — в 140°. Впрочем, имеются сильные индивидуальные колебания в этих отношениях.

Анатомическое строение 
Барабанная перепонка состоит из трёх слоёв:
 Наружный слой. Состоит из эпидермиса, который является продолжением кожи наружного слухового прохода.
 Средний слой. Состоит из двух слоёв фиброзных волокон — радиарных и циркулярных. Данный слой при поражении не регенерирует.
 Внутренний слой. Состоит из слизистой оболочки, выстилающей барабанную полость.

Принцип действия 

Звуковое давление вызывает вибрацию барабанной перепонки. Непосредственно к барабанной перепонке примыкает молоточек, который посредством других слуховых косточек — наковальни и стремени — передаёт колебания барабанной перепонки овальному окну и далее улитке. Для восприятия человеком резонансных частот достаточно смещения барабанной перепонки на расстояние меньше диаметра атома водорода.

См. также

Примечания

Ссылки 

 Гапанович В. Я., Александров В. М. Оториноларингологический атлас. — Минск: «Вышейшая школа», 1989.
  (PMID 7050811)
 

Ухо